Wildfire est un mot anglais signifiant « feu sauvage » et est utilisé pour parler d'un incendie non maîtrisé dans une zone boisée.
Le terme peut désigner :

 Wildfire, le titre original de la série télévisée américaine de 1986, Le Cheval de feu ;
 Wildfire, série télévisée américaine de 2005 ;
 Wildfire, un épisode de la série télévisée Wildfire The Walking Dead.

 Montagnes russes 
 Wildfire, montagnes russes en métal du parc américain Silver Dollar City ;
 Wildfire'', montagnes russes en bois du parc suédois Kolmårdens Djurpark.